Туихоа:

 Туихоа — город в центральной части Вьетнама, столица провинции Фуйен.
 Туихоа — вьетнамский коммерческий аэропорт.